Kim Ji-soo (; Gunpo, 3 de janeiro de 1995), mais conhecida como Jisoo (), é uma cantora e atriz sul-coreana, integrante do grupo feminino sul-coreano BLACKPINK, formado pela YG Entertainment. Em 2015 iniciou sua carreira na atuação, através de uma participação na série  The Producers. Em 2021, estreou como protagonista na série Snowdrop, da JTBC.

Biografia e carreira

Infância 
Jisoo nasceu em 3 de janeiro de 1995 em Gunpo, Gyeonggi, na Coreia do Sul e tem um irmão e uma irmã mais velhos. Quando criança, ela jogava basquete e frequentava aulas de taekwondo. Ela também era fã do TVXQ quando criança. Ela cursou o ensino médio na School of Performing Arts Seoul. No 11º ano, ela iniciou o clube de teatro em sua escola e adquiriu maior experiência por meio de audições.

2011–2016: Início da carreira e estreia com Blackpink 

Em 2011, Jisoo ingressou na YG Entertainment por meio de audições como trainee. Em 2015, ela fez uma participação especial no drama da KBS2 The Producers com os colegas de gravadora Sandara Park de 2NE1 e Kang Seung-yoon de Winner e apareceu em vários anúncios, incluindo Samsonite, juntamente com o ator Lee Min-ho, Smart Uniform, LG Electronics e Nikon.

Jisoo estreou como uma das quatro integrantes do Blackpink em 8 de agosto de 2016, ao lado de Jennie, Rosé e Lisa, com o lançamento do single álbum Square One. Jisoo é a integrante mais velha do Blackpink.

2017–presente: Trabalhos solos e atuação 
De 2017 a 2018, Jisoo se juntou ao programa Inkigayo como apresentadora ao lado de Jinyoung de Got7 e Doyoung de NCT. Ela se aventurou a atuar em 2019 com uma curta aparição no drama de fantasia da tvN Arthdal ​​Chronicles. 

Em 18 de agosto de 2020, a YG Entertainment confirmou que Jisoo estrelaria seu primeiro papel fixo como atriz principal no drama coreano da JTBC, Snowdrop ao lado do ator Jung Hae-in. Notavelmente, por meio do primeiro álbum de estúdio em coreano de Blackpink, The Album, Jisoo co-escreveu seu single principal, "Lovesick Girls". Em setembro de 2022, Jisoo foi premiada como Melhor Atriz Coreana no Seoul International Drama Awards por seu papel em Snowdrop. 

Jisoo contribuiu com créditos de composição na canção "Yeah Yeah Yeah", a quarta faixa do segundo álbum de estúdio do Blackpink, Born Pink.

Vida pessoal 
Além do coreano nativo, ela também sabe falar japonês, chinês e um pouco de inglês. Apesar de ser ídolo e atriz ao mesmo tempo, Jisoo sonhava em ser pintora e escritora de antemão. Morava com seus pais, irmã, irmão e avós. No documentário "Light up the Sky", no qual o BLACKPINK conta a trajetória do grupo, Jisoo conta que alguns de seus parentes, chamavam-na de "macaca e de "feia", e por isso era rejeitada por esses seus parentes.

Impacto e influência 

Na pesquisa musical anual da Gallup Coreia para 2018, Jisoo foi classificada como o décimo ídolo mais popular na Coreia do Sul, recebendo 4,8% dos votos. Em abril de 2019, ela foi classificada como o décimo ídolo de K-pop mais seguido no Instagram, com 12,8 milhões de seguidores. Em 2019, Jisoo também foi classificada como o sexto ídolo feminino de K-pop mais popular em uma pesquisa com soldados cumprindo o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Em 2019, ela foi escolhida para fazer parte do BoF 500, um "índice profissional definitivo" de pessoas que moldam a indústria da moda de US$ 2,4 trilhões. 

Jisoo foi incluída no ranking das dez principais celebridades e influenciadores do mundo dos cosméticos nos primeiros cinco meses de 2020. Women's Wear Daily, um jornal da indústria da moda, revelou que Jisoo liderou o ranking em engajamento médio por postagem, seguido por Rihanna e Kylie Jenner. Ela classificou-se em 7º lugar na classificação geral, com o menor número de postagens - apenas 12 no total. Ela foi a única asiática a ser incluída na lista.

Em junho de 2020, a aparência de Jisoo nos teasers do single de pré-lançamento de Blackpink, "How You Like That", se tornou viral nas mídias sociais. Celebridades e influenciadores da Coreia do Sul, China, Tailândia e Vietnã recriaram seu "penteado de dois laços" e maquiagem, que ela mesma criou. O "estilo ponto" de Jisoo, uma ideia de maquiagem criada por ela mesma, também se tornou tendência em plataformas de mídia social, incluindo Instagram, seguida da hashtag #JisooMakeup para inspirar o desafio entre os fãs estrangeiros.

Jisoo foi classificada em primeiro lugar na reputação da marca pessoal de grupos femininos, criado pelo Korea Enterprise Research Institute para medir a análise de dados de marcas seguidas com o hábito online dos consumidores, com impacto significativo no consumo e no interesse da marca. O diretor do Instituto de Pesquisa da Língua Coreana, Seong-sun Lim, mencionou que a enorme onda coreana na comunidade global está destruindo rapidamente o domínio cultural ocidental convencional. Ele também nomeou Jisoo ao lado de Jungkook como o padrão de beleza mundial, assumindo o status de Olivia Hussey e James Dean.

Em 2020, o aumento das vendas da Dior durante a pandemia de COVID-19 na Coreia do Sul também foi atribuído à sua campanha de marketing que utilizou muitos cantores pop coreanos, incluindo Jisoo. Jisoo participou do lançamento bem-sucedido da nova bolsa Bobby da Dior, uma campanha que contou com outras influências proeminentes, como Chiara Ferragni e Kat Graham. A atriz Liza Soberano também citou para se inspirar um look fashion com o lenço Oblique da Dior após o destaque de Jisoo na campanha Outono/Inverno 2020 da Dior. Como a apresentação da coleção Primavera/Verão 2021 da Dior, Jisoo se tornou um tema quente no show digital como representante da Coreia. Sua influenciada no show, ganhou o posto de maior pontuação da marca com uma média de 33% de MIV desde o último show de outono de 2020. A própria Maria Grazia Chiuri também revelou que a coleção foi inspirada em Jisoo. Também revelou que um dos dez tons de Dior Addict Lip Glow, #025 Seoul Scarlet, foi inspirado por mulheres coreanas, como Jisoo.

Em março de 2021, a classificação do aplicativo KartRider Rush+ aumentou para a taxa de 11º lugar após o anúncio da cooperação de design com a Jisoo. A colaboração da qual ela participou também recebeu uma enorme resposta positiva, cativando usuários ao redor do mundo com grande expectativa.

Outros empreendimentos

Endossos 
Em setembro de 2018, Jisoo e sua companheira de grupo Rosé tornaram-se modelos de endosso para a marca de cosméticos sul-coreana Kiss Me. Em fevereiro de 2021, a marca de roupas local MICHAA selecionou Jisoo como musa modelo para a coleção da primavera de 2021, com o slogan "The Woman We Love". Ela também indicou exclusivamente para a campanha de verão de 2021 na nova linha de sub-roupas de Michaa, FOR A DAY MICHAA. Em 9 de agosto de 2021, Jisoo foi selecionado como modelo para a marca de short coreana CELEBe.

Moda 
Em dezembro de 2019, Jisoo tornou-se uma embaixadora local da marca de cosméticos da Dior, "Dior Beauty". No verão seguinte, Jisoo foi recrutada para ser a musa da Dior e modelada para a coleção outono/inverno 2020 da Dior. Em setembro de 2020, Jisoo cobriu a 155ª edição 2020 da Dazed Korea, onde discutiu seu trabalho com a Dior. Ela também foi indicada como a primeira modelo principal para o projeto digital da Cartier no retorno de "Pasha de Cartier" para as gerações coreanas de MZ. Em dezembro de 2020, Jisoo foi fotografada com as bolsas Lady Dior e D'Lite na coleção Dior's Cruise 2020-2021.

Em janeiro de 2021, "Dior Forever Skin Glow Cushion" da Dior Beauty, endossado por Jisoo, foi lançado exclusivamente na Coreia. Ela também avistou na coleção promocional de primavera/verão por usar a bolsa Caro da Dior. Em março seguinte, ela começou a expandir sua longa parceria com a Dior para a área de Moda e Beleza, depois de revelada pela French Houses como sua nova embaixadora global, intitulou seu nome ao lado das atrizes Natalie Portman e Cara Delevingne. Em maio de 2021, Jisoo continuou sua moda notável destacando #DiorFall21 e #DiorVespa, como estrela da capa da Elle de junho, inclusive em 4 países: Hong Kong, Tailândia, Singapura e Índia, observando seu primeiro projeto de colaboração após intitulada como Embaixadora Global. Jisoo também participa da série Dior Beauty no mais novo item da Dior Addict Lip Glow. No próximo verão, Jisoo foi vista participando da coleção Dior Cruise 2021 ao vivo no Estádio Panathenaic da Grécia usando um vestido de linho todo branco enviado diretamente por Maria Grazia Chiuri.

Colaborações 
Em fevereiro de 2021, Line Friends anunciou a Jisoo como sua parceira exclusiva para projetar um personagem do jogo para celular KartRider Rush+, que seria publicado em 19 de março de 2021. No processo designado, os itens e a ideia do personagem são esboçados pessoalmente por ela mesma. Seu item de criação foi revelado como "Chichi", um personagem de coelho que aspirava ao apelido de Jisoo "Turtle Rabbit Kim", que era bem conhecido dos fãs, incluindo o nome de seu animal de estimação "Dalgom" nos personagens do item. O projeto continua desenvolvendo uma nova forma de IP usando os itens "Chichi" e "Dalgom" como adesivos na plataforma Line Messenger.

Discografia

Créditos de composição

Filmografia

Séries de televisão

Apresentações em programas

Videoclipes

Prêmios e indicações

Ligações externas 
 
 
 
 

Membros de Blackpink
Cantores da Coreia do Sul
Cantores de K-pop
Naturais de Seul
Dançarinos da Coreia do Sul
Ídolos sul-coreanos
Cantores de música pop da Coreia do Sul
Cantores de K-pop da Coreia do Sul
Cantores de língua coreana da Coreia do Sul